Brad Davis peut désigner :
 Brad Davis (1949-1991), un acteur américain ;
 Bradley Ernest Davis (1955-), un joueur américain de basket-ball ,
 Bradley Timothy Davis  (1953-), un joueur américain de football américain ;
 Bradley Joseph Davis (1981-), un joueur international américain de football ;
 Bradley Edward Davis (1982-), un joueur américain de baseball.

Pseudonyme 

 Robert Creel Davis dit Brad Davis (1949-1991), un acteur américain.